«Убо́йной но́чи» — юмористическое шоу на телеканале ТНТ, основанное на импровизации, где темой для обсуждений выступают насущные новости. Ведущий — Павел Виноградов. Музыкальное сопровождение программы — Александр Родовский (ранее в этой роли выступал Алексей Морозов (Алекс Аморалес)). С 11 декабря 2009 шоу было заменено на похожее по формату — «Убойный вечер».

Правила 
Ведущий (Павел Виноградов) задаёт тему для обсуждения. Обычно это актуальные проблемы в жизни. Участники (это шесть человек из программы «Убойная лига») делятся на две стороны: первая (синяя) — против введения обсуждаемой темы, вторая (красная) — за. Программа делится на несколько частей:
 Обсуждение темы — все игроки говорят об этой теме и приводят свои доводы;
 Блиц-опрос — ведущий рассказывает короткий и забавный факт в тему передачи и задаёт один и тот же вопрос на основе этого факта всем шестерым участникам обсуждения;
 Обсуждение фотографии — участники обсуждают фотографию, присланную телезрителями на заданную тему;
 «Горячий стул» — один участник должен быстро отвечать на задаваемые ведущим вопросы, присланные телезрителями (впервые этот номер был исполнен в «Comedy Club», где Гарику «Бульдогу» Харламову пришлось импровизировать на заданные вопросы; позже не раз применялся там же);
 Номера — участники в студии придумывают номера на тему, заданную Павлом Виноградовым.
В конце программы при помощи голосования в зрительском зале определяется команда-победитель, и ей предоставляется право заключительного слова.

Убойный вечер 
С 11 по 30 декабря 2009 года шоу было заменено похожим по формату проектом под названием «Убойный вечер», с частично измененным составом участников и новым ведущим — Таиром Мамедовым.

Участники 

 Кирилл Бабанов (дуэт «Бабанов и Мишланов»)
 Руслан Белый
 Евгений Воронецкий (дуэт «Сделано руками»)
  Антон Иванов (дуэт «Быдло»)
 Николай Камка (дуэт «Холодильник»)
 Роман Клячкин (дуэт «Красивые»)
 Игорь Коваленко (дуэт «Эд и Куралесов»)
 Евгений Кожевин («Лангепас»)
 Денис Косяков
 Эдуард Мацаберидзе (дуэт «Эд и Куралесов»)
 Дмитрий Мишланов (дуэт «Бабанов и Мишланов»)
 Леонид Моложанов (Лёня Махно, дуэт «Компот»)
 Рустам Мухамеджанов (дуэт «Компот»)
 Евгений Отставнов (Евгений Медведь Машечкин)
 Роман Постовалов (дуэт «Феминисты»)
 Артём Пушкин (дуэт «Феминисты»)
 Константин Пушкин
 Андрей Родных (дуэт «Родной и Федяй»)
 Алексей Смирнов (дуэт «Быдло»)
 Рустам Хабибулин (Флинт, дуэт «Соседи»)
 Роман Частов (дуэт «Друзья»)
 Дмитрий Черных (дуэт «Соседи»)

Ссылки 
 Официальный сайт ТНТ с выпусками «Убойной ночи»
 Фан-сайт убойной лиги и убойной ночи
 Убойной ночи 
 Убойной ночи 
 Убойный вечер

Телевизионные юмористические программы
Телепередачи ТНТ
Телепередачи, запущенные в 2008 году
Телепередачи, закрытые в 2009 году
Телепередачи компании «Comedy Club Production»